

Niemcy 
 Wilkau – dzielnica miasta Wilkau-Haßlau

Polska  
Dawne nazwy miejscowości:
 Wilkowo w woj. lubuskim 
 Wilkowo w woj. pomorskim
 Wilków w woj. dolnośląskim, w powiecie głogowskim
 Wilków w woj. dolnośląskim, w powiecie świdnickim
 Wilków w woj. opolskim